Zabrat Airport är en flygplats i Azerbajdzjan. Den ligger i den östra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Baku. Zabrat Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Zabrat Airport är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Zabrat Airport. Runt Zabrat Airport är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Baku,  km sydväst om Zabrat Airport. 

Omgivningarna runt Zabrat Airport är i huvudsak ett öppet busklandskap.  Stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Azerbajdzjan